Fertilitetsrate er en betegnelse indenfor især statistik. Samlet fertilitet angiver det antal levendefødte børn, som 1.000 kvinder vil sætte i verden i løbet af de fertile aldre 15-49 år, hvis:

1) ingen af de 1.000 kvinder dør før de fylder 50 år.

2) de i hver aldersklasse føder netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter.

Hvis den samlede fertilitet er ca. 2.100, betyder det, at hver kvinde i gennemsnit får 2,1 barn, og dette niveau er netop tilstrækkeligt til at opretholde Danmarks befolkning uændret på længere sigt, hvis der ikke er indvandring eller udvandring.

Se også
 Verdens befolkning

Kilder 

Statistik
Fødselsrate
Demografiske begreber